Gilgal (Bijbelse plaats)
 Gilgal (kibboets)